Trzynaste zawody wchodzące w ramy Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 odbyły się w japońskim Sapporo w dniach 1–2 lutego 2020 roku.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo jest Toshiaki Katsuki oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem jest, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym jest Christian Kathol, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu zajmuje się Sepp Gratzer i Morten Solem.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 31 stycznia 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 1 lutego 2020

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 2 lutego 2020

Drugi konkurs indywidualny – 2 lutego 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2020 w Japonii